Amida, nome greco della città di Diyarbakır
 Amida Butsu nome giapponese del Buddha Amitābha
 Amidah, preghiera ebraica quotidiana
 Amyda, genere di tartaruga fluviale